Jaguarão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul 
Jaguarão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul 
Yaguarón, een rivier op de grens van Brazilië en Uruguay, in het Portugees Jaguarão genoemd